

Топонім

Лейден — місто та муніципалітет у нідерландській провінції Південна Голландія.

Лейден — місто, штат Массачусетс
 Лейден — місто, штат Нью-Йорк

Прізвище

 Лукас ван Лейден (нід. Lucas van Leyden Лука з Лейдена; *1489 або 1494, Лейден, Нідерланди — 1533) — нідерландський живописець і гравер.
 Артген ван Лейден (нід. Aertgen van Leyden 1498, Лейден — 1564, Лейден) — художник і гравер доби нідерландського Відродження.

Інше
 12490 Лейден — астероїд.